Король гори (мультсеріал)
 Царь горы (альбом)